Ryssby socken kan syfta på:

Ryssby socken, Kalmar län i Norra Möre härad i Småland (Kalmar län)
Ryssby socken, Kronobergs län i Sunnerbo härad i Småland (Kronobergs län)